Keyser ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Keyser (1603–1652), deutscher Jurist und Diplomat
 Abraham Keyser junior (1784–1873), US-amerikanischer Politiker
 Agnes Keyser (1869–1941), britische Mätresse von König Eduard VII. von Großbritannien
 Bertha Keyser („Engel von St. Pauli“, 1868–1964), deutsche Missionswerkgründerin
 Cassius Keyser (1862–1947), US-amerikanischer Mathematiker
 Charles Keyser, australischer Politiker
 Charlotte Keyser (1890–1966), deutsche Schriftstellerin
 David de Keyser (1927–2021), britischer Schauspieler
 Emil Keyser (1846–1923), Schweizer Maler
 Erich Keyser (1893–1968), deutscher Historiker
 F. Ray Keyser (1927–2015), US-amerikanischer Politiker

 Günther Keyser (1820–1874), deutscher Jurist und Politiker, MdR
 Heinrich Keyser (1813–1900), Schweizer Politiker
 Hendrick de Keyser (1565–1621), niederländischer Architekt und Bildhauer
 Jan de Keyser (* 1965), belgischer Bankier
 Jakob Keyser (1818–1876), Schweizer Politiker (KK) 
 Jean-Pierre de Keyser (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Ludwig Maria Keyser (1765–1840), Schweizer Politiker und Offizier
 Martin Keyser (1663–1727), deutscher Jäger und Fischer
 Michael Keyser (* 1947), US-amerikanischer Journalist, Fotograf und Automobilrennfahrer
 Nicaise de Keyser (1813–1887), belgischer Maler
 Pieter de Keyser (um 1595–1676), niederländischer Baumeister und Bildhauer
 Pieter Dirkszoon Keyser (1540–1596), niederländischer Navigator
 Polydore de Keyser (1832–1898), britischer Hotelier
 Raoul De Keyser (1930–2012), belgischer Künstler
 Rudolf Keyser (1803–1864), norwegischer Historiker
 Stefanie Keyser (1847–1926), deutsche Schriftstellerin 
 Theobald Keyser (1901–1984), deutscher Bergbauingenieur und -manager
 Thomas de Keyser, niederländischer Maler
 Véronique De Keyser (* 1945), belgische Psychologin, Hochschullehrerin und Politikerin, MdEP

Keyser steht für folgende geographischen Objekte:
 Keyser (West Virginia), Ort in West Virginia, Vereinigte Staaten
 Keyser-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Keyser Ridge, Gebirgskamm im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mount Keyser, Berg im Enderbyland, Antarktika

Siehe auch: 
 Kaiser (Familienname)
 Kayser (Familienname)
 Keiser
 Kaißer
 Kayßer
 Kaysser
 Keyßer
 Keysser